Badia kan syfta på:
 Badia (spindlar) – ett släkte spindlar

Geografi

Italien 

 Badia (ort i Italien, Kalabrien), Provincia di Vibo-Valentia, 
 Badia (ort i Italien, Emilia-Romagna, Forlì-Cesena), 
 Badia, Sydtyrolen, kommun, Trentino-Alto Adige, Bolzano, 
 Badia (ort i Italien, Abruzzo), Provincia di Chieti, 
 Badia (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Bologna), 
 Badia (ort i Italien, Basilicata), Provincia di Potenza,

Kroatien 

 Otok Badija, ö, Dubrovnik-Neretvas län, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar